A Hold Me jelentései:

Nagylemezek 
 Hold Me, Laura Branigan 1985-ös albuma.
 Hold Me, a japán Zard együttes 1992-es albuma.
 Hold Me (EP), Jamie Grace 2011-es középlemeze.

Dalok 
 "Hold Me", Jack Little, David Oppenheim és Ira Schuster 1933-as szerzeménye
 "Hold Me", a Fleetwood Mac 1982-es dala
 "Hold Me", Whitney Houston 1984-es dala.
 "Hold Me", Laura Branigan 1985-ös dala
 "Hold Me", Sheila E. 1987-es dala
 "Hold Me", K. T. Oslin 1988-as dala
 "Hold Me", For Real 1997-es dala
 "Hold Me", Yoko Ono 2013-as dala.
 "Hold Me", a 2013-as Eurovíziós Dalfesztivál azerbajdzsáni versenydala.